Miejscowości w USA:
 Cottage Grove – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Cottage Grove – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
 Cottage Grove – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Henry
 Cottage Grove – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Cottage Grove – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Cottage Grove (ang. Cottage Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Cottage Grove (ang. Cottage Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane